Sherlock Holmes and the Sign of Four è un mediometraggio d'animazione australiano del 1983 prodotto dalla Burbank Films Australia e tratto dal romanzo Il segno dei quattro di Arthur Conan Doyle.

Si tratta del primo di quattro film d'animazione (tutti inediti in Italia) dove l'attore Peter O'Toole presta la voce al personaggio di Sherlock Holmes. Gli altri tre film, usciti sempre nel 1983, sono: Sherlock Holmes and the Valley of Fear, Sherlock Holmes and a Study in Scarlet e Sherlock Holmes and the Baskerville Curse.

Trama 
Sherlock Holmes e il dottor Watson indagano sulla scomparsa del padre di una donna. Le ricerche partono da quattro indizi: una scatola di perle, un annuncio su un giornale, una mappa che riguarda una fortezza indiana e un misterioso biglietto.

Note

Collegamenti esterni 

Film di Sherlock Holmes